Gladen ist der Familienname folgender Personen:
 Henner Gladen, deutscher Sänger
 Paulgerhard Gladen (* 1926), deutscher Rechtsanwalt und Studentenhistoriker